Pimenovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Pimenovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Pimenovo (Rostov) - chutor in de Russische oblast Rostov
 Pimenovo (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda